Ромул и Рем может означать:

 Ромул и Рем — легендарные братья-основатели Рима.
 Ромул и Рем (фильм) — фильм 1961 года, реж. Серджо Корбуччи.